Mohamed Konaté peut désigner :
 Mohamed Konaté (1992-), footballeur international malien ;
 Mohamed Konaté (1997-), footballeur international burkinabé.